

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Miv“ beginnt.

Miv 



Miva 
 Mivart, St. George (1827–1900), englischer Biologe

Mivi 
 Miville, Carl senior (1891–1981), Schweizer Jurist und Politiker
 Miville-Seiler, Carl (1921–2021), Schweizer Politiker (SP)